Кассани () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кассани, Иосиф (1673—1750) — испанский монах, лингвист, историк.
 Кассани, Маттия (род. 1983) — итальянский футболист, крайний защитник клуба «Сампдория».
 Бартумеу Кассани, Жауме (род. 1954) — андоррский государственный и политический деятель, Глава правительства Андорры.